Bijbel
 Aäron, broer van Mozes

Fictief figuur
 Aaron, een personage uit de manga Beyblade
 Aaron, een personage uit William Shakespeares toneelstuk Titus Andronicus
 Aaron, een hoofdpersonage uit Lunar Knights: Vampire Hunters
 Heer Aaron, een personage uit de Japanse animatiefilm Pokémon 8: Lucario en het Mysterie van Mew

Personen met de achternaam Aaron
 Abe Aaron, Canadees jazzklarinettist en -saxofonist
 Arthur Aaron, Brits piloot
 Caroline Aaron, Amerikaans televisie- en theateractrice en filmproducente
 Hank Aaron, Amerikaans honkballer
 Marlyn Aaron, Surinaams politica
 Tommy Aaron (1937), Amerikaans golfprofessional

Voornaam
 Aäron (voornaam), een jongensnaam

Andere
 Aäron (beeld), een achttiende-eeuwse terracottasculptuur
AaRON (Artificial Animals Riding on Neverland), Franse Rockgroep